Милан Јелић се може односити на:

 Милан Јелић, српски политичар
 Милан Јелић, филмски редитељ, сценариста и глумац